Stormbringer – dziewiąty album studyjny Deep Purple, wydany w grudniu 1974. Wkrótce po wydaniu tej płyty z zespołu odszedł Ritchie Blackmore. Materiał zarejestrowano w Musicland Studios w Monachium w Niemczech.

Lista utworów 
Wszystkie, z wyjątkiem opisanych skomponowali Ritchie Blackmore, David Coverdale, Glenn Hughes, Jon Lord, Ian Paice.

Wydanie LP

Wydanie remastered 2009

CD 1

CD 2 

W ulepszonym wydaniu, na pierwszej płycie CD znajduje się zremasterowany oryginalny album, remiksy Glenna Hughesa oraz stereofoniczne utwory wybrane z oryginalnego albumu kwadrofonicznego. Na drugiej płycie znajduje się kompletny album kwadrofoniczny oraz dodatkowy materiał wideo.

Skład zespołu 
 David Coverdale – śpiew
 Ritchie Blackmore – gitara
 Jon Lord – instrumenty klawiszowe
 Glenn Hughes – gitara basowa, śpiew
 Ian Paice – perkusja

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Informacje o albumie
 Deep Purple • Stormbringer Remastered

Albumy Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Purple Records
Albumy Warner Bros. Records
Albumy wyprodukowane przez Martina Bircha